«Bad Girl» o «Bad Girls» (Chica/s malas) puede referirse a:

Bad Girl 
 «Bad Girl» (1931), película dirigida por Frank Borzage.
 «Bad Girl» (1991), álbum de La Toya Jackson;
 «Bad Girl» (1991), canción de La Toya Jackson;
 «Bad Girl» (1993), canción de Madonna;
 «Bad Girl» (2008), canción de Danity Kane;
 «Bad Girl» (2009), canción de Massari;
 «Bad Girl» (2009), canción de Rihanna;

Bad Girls 
 «Bad Girls» (1979), séptimo álbum de estudio de Donna Summer;
 «Bad Girls» (1979), canción de Donna Summer;
 «Bad Girls» (1994), película dirigida por Jonathan Kaplan;
 «Bad Girls» (2002), quinto álbum de estudio de Mónica Naranjo;
 «Bad Girls» (2012), película para televisión dirigida por John Dahl;
 «Bad Girls» (2012), canción de M.I.A.;
 «Bad Girls», episodio de Buffy the Vampire Slayer.